Noticia falsa puede referirse a:

 Bulo, falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad.
 Fake news (anglicismo por ‘noticias falsas’), tipo de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico cuyo objetivo es la desinformación.